handlowa nazwa hybryd różnych gatunków roślin storczykowatych nieistniejących w naturze
 Cambria (czcionka) – jedna z czcionek dostarczanych z systemem operacyjnym Windows Vista i pakietem Microsoft Office 2007.

Miejscowości w USA:
 Cambria – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Cambria – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo
 Cambria – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Cambria – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Cambria (ang. Cambria Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Cambria (ang. Cambria Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Cambria (ang. Cambria Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Cambria (ang. Cambria Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Cambria (ang. Cambria Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Cambria (ang. Cambria Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cambria (ang. Cambria County) – w stanie Pensylwania